В таблицах представлены данные о количестве завоеванных медалей той или иной страной на чемпионатах мира по биатлону, начиная с первого Чемпионата мира 1958 года и заканчивая последним Чемпионатом мира 2010 года. Данные включают также количество завоеванных медалей во всех дисциплинах чемпионатов мира: индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке преследования, гонке с общего старта, эстафете, смешанной эстафете и командной гонке, которая проводилась в рамках чемпионатов мира в период с 1989 по 1998 годы. По умолчанию страны отсортированы по общему количеству золотых медалей, затем - серебряных и бронзовых.

Общий

Мужчины

Женщины

Примечания

См. также 
 Биатлон
 Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх

Ссылки 
 Результаты биатлонных соревнований на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Биатлон